East Highlands ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Highlands (Georgia), im Muscogee County
 East Highlands (Kalifornien), im San Bernardino County